Retrograd betyder at gå modsat den normale retning.

Anvendelse
Ordet retrograd og dets modsætning, prograd, bruges inden for astronomien dels om planeters rotation omkring deres egen akse samt om den retning hvormed de kredser om Solen eller (for exo-planeter) en anden central stjerne.

Retrograd anvendes også i musikteori, her beskriver det en tilbagegang hvor melodien spejler sig selv tilbage til udgangspunktet.

Retrogradanalyse anvendes i skak til analyse fra en given stilling, hvor man finder trækket der førte til stillingen og på den måde bevæger sig baglæns træk for træk.

En retrogradordbog er en ordbog, hvor ordene er ordnet alfabetisk skrevet baglæns.

Leksika
Biblioteks- og informationsvidenskab
Skak
Astronomi
Musikteori